Seattle Sounders est le nom de trois clubs de football (soccer) de la ville de Seattle (État de Washington, États-Unis):

 Sounders de Seattle (NASL) (1974-1983), de la North American Soccer League
 Sounders de Seattle (féminines) (2001- ) de la W-League
 Sounders de Seattle (MLS) (1994- ), de la Major League Soccer (MLS) après avoir évolué en seconde division